

Прізвище 
 П'єрлуїджі Колліна — футбольний суддя, голова суддівського комітету УЄФА

Колліна-дей-Чильєджи — міський парк у Мілані

Колліна-д'Оро — громада в кантоні Тічино